Флаг муниципального образования Чагодо́щенский муниципальный район Вологодской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 26 октября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2689.

Описание 
«Флаг Чагодощенского муниципального района представляет собой полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур и цветов полей герба района в  версии».

Геральдическое описание герба, утверждённого 28 февраля 2006 года, гласило: «В зелёном щите с красной оконечностью — золотой сосуд на фоне золотого треугольника вершиной вниз. В вольной части — герб Вологодской области».

Геральдическое описание герба, утверждённого 26 октября 2006 года, гласит: «В зелёном щите золотой сосуд на фоне золотого треугольника вершиной вниз. В вольной части — герб Вологодской области».

Обоснование символики 
Флаг Чагодощенского муниципального района — опознавательно-правовой знак, который составлен на основании герба Чагодощенского муниципального района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Золотой сосуд символизирует старейшее производство Чагодощенской земли — стекловарение, с разнообразным ассортиментом продукции.

Золотая стена в форме треугольника говорит о том, что основу экономики района составляет стекольная промышленность, которая представлена тремя стеклозаводами.

Зелёный цвет — символ жизни, здоровья, возрождения.

Золотой цвет — символ прочности, величия, мудрости, великодушия.

Красный цвет — символ свободы. (Относится к флагу утверждённому 28 февраля 2006 года)

Примечания